Plaats in Indonesië
 Sidayu (Gombong), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sidayu (Bandar), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Sidayu (Binangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java